Пе́кка Пяйвиё Ри́нне (; ) — финский хоккеист. Занимает третье место в истории НХЛ по количеству побед среди европейских вратарей после Хенрика Лундквиста и Доминика Гашека.

Обладатель «Везина Трофи» 2018 года. Обладатель «Кинг Клэнси Трофи» 2021 года. В составе сборной Финляндии становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года; был назван самым ценным игроком этого турнира, а также вошёл в символическую сборную чемпионата.

Игровая карьера

Кярпят 
Финн начинал свою карьеру в «Кярпяте», выступая за молодёжную команду с 2000 по 2003 год. Также за основную команду дважды становился чемпионом Финляндии в 2004 и 2005 году, будучми бэкапом Никласом Бэкстрёма.

Нэшвилл Предаторз (2005—2012) 

В 2004 году Ринне был задрафтован «Нэшвиллом» в восьмом раунде под общим 258-м номером. Уже в следующем году он начал выступать за фарм-клуб «Предаторз» «Милуоки Эдмиралс», подписав 23 августа 2005 года контракт с «Нэшвиллом». Изначально Ринне должен был быть бэкапом Брайана Финли, но Ринне стал основным вратарём из-за плохой игры Финли. 15 декабря 2005 финн провёл первую игру в НХЛ в матче против «Чикаго Блэкхокс», которая закончилось победой команды из Теннесси, а Ринне отразил 35 из 38 бросков.

Летом 2006 года Ринне «избили пара неизвестных нападавших», и во время драки он вывихнул плечо. В результате ему пришлось перенести операцию, и он пропустил первые четыре месяца сезона. В АХЛ Пекка выступал три сезона (с 2005 по 2008 год), сыграл 145 матчей в регулярном сезоне, 24 — в плей-офф и ещё 3 встречи за основную команду.

В 2008 году финский голкипер закрепился в «Нэшвилле», так как после хорошей игры Дэна Эллиса основного вратаря «хищников» Криса Мэйсона обменяли в «Сент-Луис Блюз». 1 декабря 2008 года Ринне стал вторым голкипером-новичком «Хищников», когда-либо сыгравшим «на ноль». В феврале 2009 года Ринне одержал 9 побед в 12 играх с процентом отражённых бросков 0,944 % и показателем GAA 1,72. Он был признан лучшим новичком месяца в НХЛ. 14 марта Ринне установил рекорд франшизы, проведя седьмой матч без пропущенных шайб в сезоне. Всего в сезоне 2008/09 сыграл 52 матча, в которых одержал 29 побед со средним показателем отражённых бросков 0,917 %.

В начале сезона 2010/11 Ринне получил повреждение после столкновения с нападающим «Анахайм Дакс» Троем Боди и получил травму нижней части тела. Андерс Линдбэк выходил в старте следующие три игры, прежде чем вернулся Ринне, но в декабре он снова получил травму. По возвращении 23 декабря Ринне показал одни из лучших показателей в своей карьере, включая 1,71 GAA и 0,946 % отражённых бросков в январе. По окончании сезона последовало множество похвал; Ринне был назван одним из трех финалистов на Везину Трофи, награду присуждающуюся лучшему вратарю НХЛ по оценке генеральных менеджеров НХЛ. Он также занял четвёртое место в голосовании на Харт Мемориал Трофи, как самому ценному игроку НХЛ, и был включён во Вторую команду Всех звёзд НХЛ. Также Ринне привёл «Хищников» к их первой победе в истории франшизы в серии плей-офф Кубка Стэнли в 2011 году, одержав победу над «Анахайм Дакс» со счётом 4-2 в серии.

29 октября 2011 года Ринне установил рекорд франшизы по числу «сухих» матчей в игре против «Анахайма». 3 ноября 2011 года, в свой 29-й день рождения, Ринне подписал новый 7-летний контракт на общую сумму $ 49 млн, который стал на тот момент крупнейшим контрактом в истории «Нэшвилл Предаторз». Этим же вечером Ринне отразил все 35 сейвов в выездной игре против «Финикс Койотис» и помог своей команде победить со счётом 3:0. В сезоне 2011/12 Ринне установил рекорд франшизы, одержав 11 побед подряд, превзойдя предыдущий рекорд Томаша Вокоуна — восемь. Также в сезоне 2011/12 он стал лидером в НХЛ по победам (43), отражённым броскам, сэйвам и сыгранным играм (73) среди всех вратарей НХЛ. 25 апреля 2012 года Ринне снова был назван финалистом на Везину Трофи второй год подряд. Он также помог «Хищникам» пройти «Детройт Ред Уингз» в плей-офф 2012 года и выиграть серию со счётом 4-1. Однако Ринне и «Нэшвилл» не смогли продвинуться дальше, проиграв «Финиксу» в пяти играх следующего раунда.

Динамо Минск (2012) 
В период действия локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013 Ринне играл за минское «Динамо», выступающее в КХЛ. Ринне провёл 22 игры, из них 11 завершились поражениями. Процент отражённых бросков голкипера составил 0,897, а коэффициент надёжности — 3,08. В начале декабря Ринне отбыл в Финляндию по причине травмы паха и больше не возвращался в минское «Динамо» из-за завершения локаута.

Нэшвилл Предаторз (2013—2021) 
В мае 2013 года Ринне сделали артроскопию тазобедренного сустава. Затем 24 октября 2013 года произошло инфицирование бедра, в результате чего Ринне пришлось временно покинуть лёд и проходить тщательную реабилитацию до конца 2013 года. В конце февраля 2014 года Пекку отправили в АХЛ для набора формы, где он провёл 2 матча. 5 марта 2014 года Ринне провёл первый матч в НХЛ с 22 октября 2013 года. Он пропустил три гола в игре, закончившейся поражением «Нэшвилла» со счётом 1:3 в матче против «Питтсбург Пингвинз».

В сезоне 2014/15 одержал 41 победу в 64 матчах регулярного сезона. 14 марта 2015 года Ринне одержал 30-ю победу в 39-м матче сезона и стал первым вратарём, которому это удалось, с тех пор, как НХЛ ввела серию буллитов, и лишь третьим вратарём в эпоху расширения НХЛ, который одержал 30 побед в 39 играх или меньше.

В 2015 году впервые в карьере принял участие в Матче всех звёзд НХЛ и был номинирован на Билл Мастертон Трофи, который в конечном итоге достался игроку-ветерану Яромиру Ягру. Также Ринне вновь был финалистом на Везину Трофи в 2015 году, что стало его третьей карьерной номинацией на эту награду, но приз достался Кэри Прайсу из «Монреаль Канадиенс».

16 марта 2017 года стал 67-м в истории вратарём, сыгравшим 500 матчей в НХЛ. В 2017 году благодаря успехам Пекки «Нэшвилл» впервые в истории преодолел второй раунд и смог дойти до финала Кубка Стэнли, в котором уступил «Питтсбургу» в шести матчах. Ринне провёл в плей-офф 22 матча, из которых выиграл 14.

24 ноября 2017 года «Хищники» победили «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0. «Шатаут» стал 45-м в карьере Ринне, что сделало его единоличным лидером НХЛ среди голкиперов финского происхождения. 22 февраля 2018 года он преодолел отметку в 300 выигранных матчей в НХЛ, став 34-м вратарём в истории НХЛ, достигшим этой отметки. Когда он одержал свою 300-ю победу, у него был третий по величине процент побед среди всех вратарей, у которых не менее 300-х побед — 54,34 %, уступая только Мартину Бродёру и Марку-Андре Флери. В сезоне 2017/18 третий раз в карьере выиграл 40 матчей в регулярном сезоне — 42 в 59 матчах, показав коэффициент надёжности 0.927. Благодаря Ринне в 2018 году «Нэшвилл» впервые в истории франшизы завоевал Президентский кубок, став победителем регулярного чемпионата.

17 апреля 2018 года Ринне в четвёртый раз был назван финалистом на Везину Трофи, а 20 июня он стал её обладателем.

3 ноября 2018 года подписал с «Предаторз» двухлетний контракт на $ 10 млн. В тот же день сыграл матч «на ноль» против «Брюинз» в Нэшвилле.

9 января 2020 года Пекка Ринне забил первый гол в НХЛ в ворота «Чикаго Блэкхокс», тем самым став 12-м вратарём в НХЛ и 2-м в истории «Нэшвилла» после Криса Мэйсона, кому удалось данное достижение. В сезоне 2019/20 провёл 36 матчей и одержал 18 побед, выйдя на третье место по этому показателю среди всех европейских вратарей в истории НХЛ.

10 мая 2021 года, в заключительной игре сезона 2020/21, Ринне отразил всего 30 бросков в матче против «Каролины Харрикейнз», закончившимся со счетом 5:0 в пользу «хищников». Это была его 369-я победа в карьере, в результате чего он разделил 19-е место по количеству побед в истории с Томом Баррассо. Это также был его 60-й «шатаут» в карьере, он занял единоличное 19-е место по «сухим» играм, обойдя Евгения Набокова.

13 июля 2021 года объявил о завершении карьеры.

24 февраля 2022 года «Нэшвилл Предаторз» вывели из обращения 35-й номер Пекки Ринне.

Международная карьера 

Ринне был одним из двух голкиперов, которые сыграли за Финляндию на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2009 года, а вторым был Карри Рамо. Ринне начал турнир с «шатаута» в своей первой игре за финнов, отразив все 30 бросков. Вместе со сборной занял 5-е место.

На ЧМ-2010 провёл 4 игры за финскую сборную, однако Финляндия заняла лишь 6-е место на турнире, что стало худшим результатом для сборной с 2005 года.

На ЧМ-2014 года Ринне завоевал серебряную медаль, был включён в символическую сборную турнира и был признан самым ценным игроком ЧМ.

В следующем году Ринне также участвовал в чемпионате мира по хоккею с шайбой 2015 года и был назван лучшим вратарём турнира, установив новый рекорд Международной федерации хоккея (ИИХФ) по количеству минут, сыгранных без пропущенных шайб.

В марте 2016 года Ринне был включён в состав сборной Финляндии на Кубок мира 2016 года. Он играл в одной из трёх турнирных игр и в двух из трёх предтурнирных.

Личная жизнь 
У Ринне есть две сестры, в том числе сестра-близнец по имени Анна.

Пекка был помолвлен с участницей финского «Голоса» Кирси Лехтозаари в апреле 2013 года. В объявлениях о помолвке Лехтозаари сообщила, что жизнь в таком музыкальном городе, как Нэшвилл, помогла ей стать поп-звездой. Она планировала продолжить свои музыкальные интересы в Нэшвилле до конца карьеры Ринне в НХЛ. Ринне также планировал вернуться в Финляндию после выхода завершения карьеры. Однако их помолвка была отменена примерно в июле 2015 года.

В декабре 2020 года у Ринне и его девушки Эрике Паркко родился сын Паулус Оливер Ринне.

Стиль игры 
Ринне использовал популярный стиль вратаря баттерфляй, рано опускался на колени и использовал щитки, чтобы блокировать попытки броска с низкой точки. При росте 196 см Ринне в свое время являлся пятым по высоте вратарём в НХЛ, что давало ему невероятную досягаемость клюшкой и щитками. Для высокого вратаря он отлично работал ногами и отлично работал ловушкой, но играл клюшкой меньшего размера, чем большинство голкиперов.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список вратарей НХЛ, одержавших 300 и более побед

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Обладатели Везина Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кинг Клэнси Трофи
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»